irradiacja (fizyka)
 irradiacja (medycyna)
 irradiacja (przetwórstwo żywności) − potoczne określenie radiacyjnego utrwalania żywności